Скаткин — фамилия; имеет женскую форму Скаткина.
 Скаткин, Михаил Николаевич (1900—1991) — советский деятель системы образования и педагог.
 Скаткин, Николай Иванович (?—?) — российский механик и изобретатель XIX века.